Wake Up Call puede referirse a:

Música 
 Wake Up Call (2017), álbum del grupo rock Theory of a Deadman;
 Wake Up Call (2003), canción de Phil Collins;
 Wake Up Call (2007), canción de la banda estadounidense Maroon 5;
 Wake Up Call (1993), álbum del grupo rock Petra;